Наревка:

 Наревка — деревня в Польше, входит в Подляское воеводство, Хайнувский повят, гмину Наревка.
 Наревка — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Хайнувский повят, Подляское воеводство.
 Наревка — левый приток Нарева.